Краніум — український ґрайндкор проект із Львова.
 Череп — з .